Push It – singolo delle Salt-n-Pepa del 1988, dall'album Hot, Cool & Vicious
Push It – singolo dei Garbage del 1998, dall'album Version 2.0
Push It – singolo degli Static-X del 1999, dall'album Wisconsin Death Trip
Push It – singolo di Rick Ross del 2006